El Campeonato de España de Invierno de Natación es una competición deportiva de natación, de carácter nacional y organizada por la Real Federación Española de Natación (RFEN), en colaboración con los clubs o federaciones regionales donde se dispute el evento, desde el año 1958, y se celebra en piscina de 25 metros.

Competiciones de natación en España
Campeonatos nacionales de España por deporte